donkere klaverzandbij
 geelstaartklaverzandbij
 noordelijke klaverzandbij
 roodstaartklaverzandbij